Йоран Влиген (; ) — бельгийский профессиональный теннисист, специализирующийся на выступлениях в парах; финалист одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Франции-2022); победитель шести турниров АТР в парном разряде; игрок сборной Бельгии в Кубке Дэвиса.

Общая информация 
Отец — Иво; мать — Анник; есть брат — Варре.

Йоран Влиген начал играть в теннис в возрасте пяти лет. В 2011—2014 годах учился в Восточно-Каролинском университете, который окончил со степенью магистра бизнеса. Выступал за университетскую сборную и в 2014 году был признан игроком года конференции, после того как выиграл чемпионат конференции в одиночном разряде (с результатом 16-4) и вошёл в её символическую сборную в парном разряде (с Колином Роллером, результат 20-6).

Любимое покрытие — грунт; любимый турнир — Открытый чемпионат Австралии. Имеет прозвище — «Йоранович» (Joranovic).

Спортивная карьера 
Свой первый турнир серии «фьючерс» Влиген выиграл на родине, в Бельгии, в июле 2013 года, в парном разряде; первый титул в одиночном разряде завоевал также в Бельгии в августе 2015 года. С 2016 года начал регулярные выступления в профессиональном теннисном туре и в к концу 2018 года завоевал свыше 30 титулов на «фьючерсах» и «челленджерах» в парном разряде (в основном с соотечественником Сандером Жийе). С 2018 года он выступал только в парах.

В 2018 году дебютировал в составе сборной Бельгии в Кубке Дэвиса, уступив в паре с Жийе американцам Джеку Соку и Райану Харрисону в четырёх сетах. В феврале следующего года в квалификационном матче Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Бразилии Влиген и Жийе нанесли неожиданное поражение Марсело Мело и Бруно Соаресу. Эта победа стала началом перелома в матче, который бельгийцы, проигрывавшие 2:0, в итоге выиграли со счётом 3:2.

В Открытом чемпионате Франции партнёром Влигена был казахстанец Михаил Кукушкин, который дошёл с ним до четвертьфинала. Там их остановила одна из лучших пар мира Хуан Себастьян Кабаль—Роберт Фара. За вторую половину 2019 года Влиген и Жийе четырежды доходили до финала в турнирах основного тура АТР, завоевав три титула — на Открытых чемпионатах Швеции, Швейцарии и Чжухая. В итоге Влиген закончил сезон на 39-м месте в парном рейтинге ATP.

Укороченный сезон 2020 года Влиген начал с выхода в паре с Жийе в плей-офф командного Кубка ATP, где бельгийцы уступили сборной Испании. На групповом этапе Влиген и Жийе выиграли две встречи из трёх. После возобновления соревнований они осенью дошли до четвертьфинала Открытого чемпионата США после победы в первом круге над сеяной парой Лукаш Кубот—Марсело Мело, а в конце сезона стали победителями турнира базовой категории ATP в Казахстане — четвёртого в их совместной карьере. К сентябрю 2020 года Влиген достиг в парном рейтинге ATP высшей в карьере 35-й строчки.

За первую половину 2021 года Влиген и Жийе ещё дважды играли в финалах турниров ATP и в феврале в Сингапуре завоевали свой пятый титул. Они также дошли до полуфинала турнира Мастерс в Мадриде, обыграв по пути одну из ведущих пар мира Иван Додиг—Филип Полашек, прежде чем уступить занимающим вторую строчку в мировом рейтинге Мате Павичу и Николе Мектичу. Того же результата бельгийская пара достигла на турнире Мастерс в Торонто, где в четвертьфинале победила Кабаля и Фару, на тот момент третьих в мире, затем проиграв будущим победителям Джо Солсбери и Радживу Раму. В июне Влиген поднялся в парном рейтинге ATP до 28-го места и закончил сезон на 32-й позиции.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (3)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в мужском парном разряде (8)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в мужском парном разряде (52)

Победы (37)

Поражения (15)

Финалы Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бельгии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники Восточно-Каролинского университета